PLZ — аббревиатура:
 PLZ (нем. Postleitzahl) — современная система почтовых индексов Германии.
 plz — сокращение от «please» (интернет-сленг).
 PLZ — код ISO 4217 польского злотого (1950—1994), ныне замещён на PLN.
 PLZ — ИАТА код аэропорта Port Elizabeth Airport.
 PLZ-05 — китайская самоходная артиллерийская установка.
 PLZ-07 — современная китайская самоходная артиллерийская установка.
 PLZ-45 — китайская самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.